Románia
Mănești, település Dâmbovița megyében
Mănești, település Prahova megyében